{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = SOS
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 22
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}SOS est la vingt-deuxième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Devant une maison de Tokyo, où Tif et Tondu sont arrivés depuis la Corée, Tondu se prend une brique sur le chapeau. Tif veut se plaindre, mais une brute épaisse les persuade de ravaler leur fierté. En s'éloignant, les deux amis trouvent sur la brique un SOS gravé : un certain Vanboll se dit prisonnier et supplie qu'on le délivre.

Tif et Tondu vont prévenir leur ami le capitaine Itoc, qui reconnaît ce nom : Vanboll est l'héritier d'une grosse fortune qui doit bientôt être léguée. S'il ne se présente pas à temps, celle-ci ira à l'autre héritier. Itoc va donc délivrer Vanboll, mais la maison est vide.

Tif et Tondu trouvent le chauffeur à louer qui a conduit le bandit et Vanboll à Marioka, à 700 kilomètres de là, et le paient pour les y mener, mais leur voiture casse un essieu à l'arrivée. Pour en avoir une autre, Tondu propose à un manager de boxe que Tif prenne la place de son champion qui a un bras cassé. Tif doit tenir six rounds face à son adversaire, qui n'est autre que la grosse brute! Le combat est rude pour lui, mais le manager a un stimulant, et Tondu en fait boire la moitié de la bouteille à Tif. Ce dernier met la brute au tapis, puis sachant que Vanboll n'est pas loin (sur un bateau) il s'en va boxer le capitaine et terroriser l'équipage.

Vanboll délivré n'est cependant pas en état de courir à Tokyo : il est épuisé et démoralisé. Tondu lui fait alors finir la bouteille de stimulant et Vanboll, survolté, conduit la voiture à travers tous les obstacles, arrivant à l'étude du notaire cinq secondes avant l'échéance. Son rival Pomdur est aussitôt arrêté par Itoc.

Quelques jours après, Vanboll invite Tif et Tondu à repartir à bord de son yacht tout neuf, laissant sur le quai le manager qui aurait bien voulu engager Tif.

Personnages 
 Tif et Tondu
 La brute
 Le capitaine Itoc de l'U.S. Army
 Le notaire Wilison
 Le chauffeur japonais
 Le manager de boxe
 Le capitaine du navire
 Pomdur

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Liens externes 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949